

Patronyme 

 Antoine de Moret (), ambassadeur français, proche d’Henri IV ;
 Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret (1588-1651), noble française, maîtresse d’Henri IV ;
 Théodore Moret (1602-1667), jésuite, mathématicien et architecte belge.
 Jean-Pierre Moret de Bourchenu (1651-1730), historien français ;
 Segismundo Moret (1833-1913), homme de lettres et politicien espagnol ;
 Arthur Moret (1846-1930), personnalité politique française ;
 Henry Moret (1856-1913), peintre français ;
 Henriette Moret (1876-1951), comédienne française ;
 Alexandre Moret (1868-1938), égyptologue français ;
 Clément Moret (1886-1943), banquier et haut fonctionnaire français ;
 Léon Moret (1890-1972), géologue français ;
 Marguerite Moret (1899-1974), résistante française ;
 Oscar Moret (1912-2003), compositeur suisse ;
 Norbert Moret (1921-1998), compositeur suisse ;
 Michel Moret (1944-), éditeur, libraire et écrivain suisse ;
 Isabelle Moret (1970-), personnalité politique suisse ;
 Lionel Moret (1977-), footballeur suisse ;
 Jonathan Moret (1982-), skieur de vitesse suisse ;
 Rachel Moret (1989-), joueuse de tennis de table suisse ;
 Hugues Moret (1997-), kayakiste français.

Pseudonyme 

 Mauresse de Moret (v. 1658-1730), bénédictine française d’origine possiblement royale.

Toponyme 

 Moret-sur-Loing, ancienne commune de Seine-et-Marne ;
 Moret-Loing-et-Orvanne, commune nouvelle française de Seine-et-Marne ;
 Gare de Moret-Veneux-les-Sablons, gare ferroviaire française.

Autres 
 Ateliers Moret (1947-), éditeur d’estampes parisien.
 Loi Moret (1870), loi d'abolition de l'esclavage à Cuba et Porto Rico.

Patronyme français
 St Môret, marque commerciale française d'une série de fromages industriels. Le nom est une pure invention, sans rapport avec le patronyme, le toponyme ou l'existence d'un quelconque saint.